EAL steht für:
 Europäische Antikapitalistische Linke
 Evaluation Assurance Level
 Einsatzabschnittsleiter
 Erweiterte Automatische Löschhilfeanlage, gemäß TRVB S 122 (Technische Richtlinien für vorbeugenden Brandschutz, Österreich), siehe Feuerlöschanlage

EAL